Kopacsy ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Kopacsy-Karczag (1867–1957), ungarische Opernsängerin 
 József Kopácsy (1775–1847), ungarischer Erzbischof von Esztergom